Вайксельбраун - фамилия:

 Вайксельбраун, Мирьям (род. 1981) — австрийская телеведущая и актриса.
 Вайксельбраун, Хайнц (род. 1963) — австрийский актёр театра, кино и телевидения.